Александр Иванович Казаков (род. 24 мая 1948 года) — советский и российский государственный и политический деятель, представитель в Совете Федерации от Законодательного Собрания Ростовской области (2001—2007), председатель Комитета по делам Федерации и региональной политике, член Комиссии по естественным монополиям, член Комиссии по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации, бывший председатель Госкомимущества, один из авторов приватизации.

Биография 
Родился в Москве. Окончил Московский инженерно-экономический институт им. С.Орджоникидзе в 1971 году по специальности «инженер-экономист». Доктор экономических наук.

Политическая деятельность 
С 1973 года по 1976 год — младший научный сотрудник Совета по изучению производительных сил Москвы, был заведующим отделом науки райкома (1981—1984).

С 1984 года по 1992 год — заместитель начальника управления экономики научно-технического прогресса, заместитель начальника отдела Государственного Комитета СССР по науке и технике. С 1992 года по 1993 год — начальник Главного управления организации работы территориальных комитетов, с 1993 года по 1994 год — заместитель председателя Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом. С 1994 года по 1996 год — начальник Управления по работе с территориями Администрации Президента РФ. С января по июль 1996 года — председатель Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом и вице-премьер Правительства России. В июле 1996 года назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ, в декабре 1997 года после скандала вокруг книг об истории приватизации в России («дело писателей») ушёл в отставку.

31 мая 1996 года был избран председателем совета директоров РАО «Газпром»; занимал эту должность до 1998 года. С 1998 года по 2001 год — начальник Департамента по управлению имуществом ОАО «Газпром». В дальнейшем занимал должности заместителя председателя правления ОАО «ФСК ЕЭС», генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» и др. В 2011 году вошёл в состав Совета директоров ОАО «ДВЭУК».

На заседании совета директоров ОАО «ДВЭУК» (основной держатель акций — Росимущество) 13 января 2012 года избран Председателем совета директоров.

Награды и звания 
 Орден Почёта (28 марта 2019 года) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
 Орден Дружбы (22 января 2004 года) — за активное участие в законотворческой деятельности и многолетнюю добросовестную работу
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (10 марта 1995 года) — за заслуги перед государством, связанные с завершением первого этапа чековой приватизации
 Благодарность Президента Российской Федерации (9 июля 1996 года) — за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году
 Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса

Семья 
Женат, имеет двух дочерей.

Примечания 

Родившиеся в Москве
Заместители председателя Правительства Российской Федерации
Председатели Федерального агентства по управлению федеральным имуществом России
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Члены совета директоров «Газпрома»
Члены совета директоров РАО «ЕЭС России»
Члены Совета Федерации России (с 2000)